Gerilla TV - Laijv var ett ungdomsprogram på SVT under 1991 med Peter Settman, Fredde Granberg och Gila Bergqvist som programledare. Byhåla med figurerna Ronny och Ragge förekom först i form av sketcher i Gerilla TV - Laijv.

Del 1 av 6 SVT, TV2, 1991-11-11
Del 2 av 6 SVT, TV2, 1991-11-18
Del 3 av 6 SVT, TV2, 1991-11-25
Del 4 av 6 SVT, TV2, 1991-12-02
Del 5 av 6 SVT, TV2, 1991-12-09
Del 6 av 6 SVT, TV2, 1991-12-23

Källor

Svenska TV-program